

Astronomia
 Munch – cratere sulla superficie di Mercurio
 5699 Munch – asteroide della fascia principale

Aziende
 Münch – azienda tedesca produttrice di motociclette, fondata da Friedel Münch

Musica 

 Munch (Feelin' U) – singolo di Ice Spice del 2022

Personaggi fittizi
 John Munch – personaggio delle serie televisive Homicide e Law & Order - Unità vittime speciali; apparso anche in alcuni episodi di X-Files, The Wire, Unbreakable Kimmy Schmidt, Law & Order - I due volti della giustizia, Law & Order - Il verdetto, Arrested Development - Ti presento i miei e 30 Rock
 Latimire Munch – personaggio di Oddworld: Munch's Oddysee

Persone
 Aloysius Joseph Muench (1889-1962) – cardinale e arcivescovo cattolico statunitense
 Andreas Munch (1811-1884) – poeta e drammaturgo norvegese
 Anna Haarup Munch (2005) – attrice danese
 Arnold Münch (1825-1895) – avvocato, politico e imprenditore svizzero
 Charles Münch (1891-1968) – direttore d'orchestra e violinista francese naturalizzato statunitense
 Christian Münch (1951) – compositore, organista, pianista e direttore d'orchestra tedesco
 Christopher Münch (1962) – regista, sceneggiatore, montatore e produttore cinematografico statunitense
 Edvard Munch (1863-1944) – pittore norvegese
 Ernst Münch (1859-1928) – organista francese
 Friedrich Münch (1799-1881) – enologo, politico e scrittore tedesco-americano
 Fritz Münch (1890-1970) – direttore d'orchestra francese
 Gerhart Münch (1907-1988) – pianista, compositore e scrittore tedesco
 Guido Münch (1921-2020) – astronomo e astrofisico messicano
 Gustaf Munch-Petersen (1912.1938) – scrittore e pittore danese
 Hans Münch (1893-1983) – direttore d'orchestra francese naturalizzato svizzero
 Hans Münch (medico)  (1911-2001) – medico tedesco, membro del partito nazista
 Ingo von Münch (1932) – giurista, pubblicista e politico tedesco
 Jacob Munch (1776-1839) – pittore norvegese
 Jean-Pierre Munch (1926-1996) – ciclista francese
 Joachim von Münch-Bellinghausen (1786-1866) – diplomatico austriaco
 Johan Storm Munch (1778-1832) – vescovo e scrittore norvegese
 Markus Münch (1972) – calciatore tedesco
 Markus Münch (1986) – atleta tedesco
 Nicolai Munch-Hansen (1977-2017) – musicista danese
 Otto Münch (1885-1965) – scultore e stuccatore svizzero
 Peter Andreas Munch (1810-1863) – storico norvegese
 Peter Andreas Munch (1908-1984) – sociologo, educatore e scrittore d'origine norvegese
 Peter Rochegune Munch (1870-1948) – storico e politico danese
 Richard Münch, talvolta accreditato come Richard Munch (1916-1987) – attore tedesco
 Werner Münch (1940) – politologo tedesco

Luoghi
Museo Munch – museo di Oslo, in Norvegia

Sessualità
Munch – luogo d'incontro per persone che praticano o che sono interessate al BDSM

Pagine correlate
 Münch
 Munk